Woltersberg steht für:
 eine markante Erhebung nördlich der Stadt Jever, siehe Woltersberg (Jever)
 ein Höhenzug im Norden der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen. Siehe Woltersberg (Rheinisches Schiefergebirge)
 eine Ortslage am Höhenzug Woltersberg, siehe Woltersberg (Wuppertal)
Siehe auch:
 Woltersburg